Джеймс Торнхілл — англійський художник-протестант зламу XVII-XVIII століть.
 Клод Торнхілл — американський джазовий композитор, піаніст та аранжувальник.
 Лірой Торнхілл — британський музикант-електронник.